niem. nazwa następujących miejscowości w dawnych Prusach Wschodnich:

 Judyty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Judyty (Królewiec) – historyczna dzielnica miasta Kaliningrad w Federacji Rosyjskiej